Motociklistična Velika nagrada Kitajske 2008 je bila četrta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2008. Potekala je 4. maja 2008.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Reference 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2008
2008